Анџелик Кербер је освојила турнир победивши у финалу Серену Вилијамс са 6:4, 3:6, 6:4.

Носиоци 

 
  Серена Вилијамс (финале)
  Симона Халеп (прво коло)
  Гарбиње Мугуруза (треће коло)
  Агњешка Радвањска (полуфинале)
  Марија Шарапова (четвртфинале)
  Петра Квитова (друго коло) 
  Анџелик Кербер (победница)
  Винус Вилијамс (прво коло)
  Каролина Плишкова (треће коло)
  Карла Суарез Наваро (четвртфинале)
  Тимеа Бачински (друго коло) 
  Белинда Бенчич (четврто коло)
  Роберта Винчи (треће коло)
  Викторија Азаренка (четвртфинале)
  Медисон Киз (четврто коло)
  Каролина Возњацки (прво коло)

  Сара Ерани (прво коло)
  Елина Свитолина (друго коло)
  Јелена Јанковић (друго коло)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Јекатерина Макарова (четврто коло)
  Андреа Петковић (прво коло)
  Светлана Кузњецова (друго коло)
  Слоун Стивенс (прво коло)
  Саманта Стосур (прво коло)
  Анастасија Пављученкова (прво коло)
  Ана Каролина Шмидлова (прво коло)
  Кристина Младеновић (треће коло)
  Ирина-Камелија Бегу (прво коло)
  Забине Лизики (друго коло)
  Лесја Цуренко (прво коло)
  Каролин Гарсија ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2016.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно